Jan de Vries – atleta e calciatore olandese
 Jan de Vries – filologo e storico delle religioni olandese
 Jan de Vries – pilota motociclistico olandese